«Glorious» puede referirse a:

Música 
 Glorious (1977), álbum de Gloria Gaynor.
 Glorious (2014), álbum de Foxes.
 Glorious (1996), canción de Glay.
 Glorious (1999), canción de Andreas Johnson.
 Glorious (2007), canción de Natalie Imbruglia.
 Glorious (2013), canción de Cascada (Eurovisión).

Naviera 
 Clase Glorious, clase de buques de la Real Armada Británica.
 HMS Glorious (77), buque de la Real Armada Británica.